Senat Nevermann bezeichnet folgende Landesregierungen Hamburgs unter Paul Nevermann:
Senat Nevermann I: 1961
Senat Nevermann II: von 1961 bis 1965